Pocé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pocé-sur-Cisse, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Pocé-les-Bois, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,